Анатолий Дмитриевич Ковалёв (род. 5 июня 1946) — депутат Государственной Думы Российской Федерации VI созыва. В 1983—1991 первый секретарь Сухиничского райкома КПСС. Руководитель Сухиничского района с 1983 по 2015 год (по длительности - рекорд по Калужской области).

Биография 
Родился в деревне Нижнее Сомово Бабынинского района Калужской области.

Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина (1969) по специальности инженер-механик.

В 1971—1978 работал в Сухиничах главным инженером фабрики пластмассовых изделий (один год), затем в райкоме комсомола и в комитете народного контроля.

В 1978—1981 заместитель председателя колхоза «Победа». В 1981—1983 начальник районного управления сельского хозяйства.

В 1983—1991 первый секретарь Сухиничского райкома КПСС. С 1992 по 12 октября 2015 года глава администрации Сухиничского района (переизбирался в 1996 и 2000 гг., назначался в 2005 и 2010 гг.).

С 14 октября 2015 по 5 октября 2016 г. депутат Государственной Думы РФ (получил мандат Ю. Н. Волкова, перешедшего в Совет Федерации).

В январе 2017 года избран в состав генерального совета партии «Единая Россия».

Почётные награды и звания 
 Орден Почёта (2006);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999);
 Заслуженный строитель Российской Федерации (1999);
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (2010);
 Почётный гражданин Калужской области (2009);
 Медаль Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» (2013);
 Юбилейная медаль Калужской области «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне» (2015);
 Почётная грамота Законодательного Собрания Калужской области (2009);
 Почётный знак Законодательного Собрания Калужской области «За вклад в развитие местного самоуправления» (2014);

Примечания

Источники и ссылки 
 Информация о Ковалёве А. Д. на сайте органов государственной власти Калужской области 
 Страница депутата Ковалёва А. Д. на сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Выпускники вузов Москвы
Первые секретари районных комитетов КПСС
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Почётные граждане Калужской области
Члены «Единой России»
Персоналии:Сухиничский район
Делегаты XXVII съезда КПСС